Thunderstorm (Italiaanse band), een Italiaanse metalband
 Twinkle Stars, sinds 1979 Thunderstorm, een Surinaams Nederlandse band
 Thunderstorm (film) (1956), een Britse dramafilm